Holikachuk peut référer à :
 Holikachuk, un peuple autochtone d'Alaska ;
 holikachuk, langue athapascane septentrionale parlée autrefois en Alaska ;
 Holikachuk, un village abandonné.